Amato, de Amato oder D’Amato ist der Familienname folgender Personen:

 Al D’Amato (* 1937), US-amerikanischer Politiker
 Andrea Amato (* 1994), italienischer Basketballspieler
 Angelo Amato (* 1938), italienischer Ordenspriester, Titularerzbischof von Sila
 Anthony Amato (1920–2011), US-amerikanischer Opernleiter
 Antonio Amato (* 1934), italienischer Ruderer
 Antonio Damato (* 1972), italienischer Fußballschiedsrichter
 Antonio D’Amato (* 1957), italienischer Fußballschiedsrichter
 Brian D’Amato, US-amerikanischer Journalist und Bildhauer
 Cesario D’Amato (1904–2000), italienischer Benediktiner, Abtbischof und Konzilsvater
 Cus D’Amato (1908–1985), US-amerikanischer Boxtrainer
 Dennis Amato (* 1980), deutscher Fußballtrainer
 Dominic D’Amato (* 1993 oder 1994), deutscher Musikproduzent, siehe Funkvater Frank
 Elena Amato (* 1983), italienische Sportgymnastin
 Filippo de Amato (1680–1732), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Umbriatico
 Francesco Amato (* 1968), italienischer Rollhockeyspieler
 Gerardo Amato (* 1952), italienischer Schauspieler
 Giacomo Amato (1643–1732), italienischer Architekt
 Gian-Luca Amato (* 1998), schweizerisch-italienischer Unihockeyspieler
 Gianni D’Amato (* 1963), Schweizer Soziologe

 Giuliano Amato (* 1938), italienischer Politiker
 Giuseppe Amato (1899–1964), italienischer Filmproduzent
 Joe D’Amato (1936–1999), italienischer Filmregisseur
 John D’Amato († 1992), US-amerikanischer Mafioso
 Luca Amato (* 1996), deutscher Motorradrennfahrer
 Luigi Amato, italienischer Philosoph, Schriftsteller und Lehrer
 Nancy M. Amato (* 20. Jahrhundert), US-amerikanische Informatikerin und Hochschullehrerin
 Nicolò de Amato (1701–1789), italienischer Geistlicher, Bischof von Lacedonia
 Paolo Amato (1634–1714), italienischer Architekt
 Pasquale Amato (1878–1942), italienischer Sänger (Bariton)
 Rosa D’Amato (* 1969), italienische Politikerin
 Sally Amato (1917–2000), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Serena Amato (* 1974), argentinische Seglerin
 Stefano Amato, italienischer Schauspieler

Amato ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Amato (Kalabrien), Ort in Italien
 Amato (Fluss), Fluss in Kalabrien

Siehe auch:
 Amato Opera, Opernhaus in New York City
 Amado